Saosjornoje (russisch ) ist der Name folgender geographischer Objekte:
 Saosjornoje (Kasachstan), Dorf im Gebiet Qostanai, Kasachstan
 Saosjornoje (Chabarowsk), Dorf in der Region Chabarowsk, Russland
 Saosjornoje (Kaliningrad, Krasnosnamensk), Siedlung in der Oblast Kaliningrad, Rajon Krasnosnamensk, Russland (bis 1938 Jänischken, 1938–1946 Hansruh, Kreis Pillkallen/Schloßberg, Ostpreußen)
 Saosjornoje (Kaliningrad, Osjorsk), Siedlung in der Oblast Kaliningrad, Rajon Osjorsk, Russland (bis 1938 Kowarren, 1938–1946 Kleinfriedeck, Kreis Darkehmen/Angerapp, Ostpreußen)
 Saosjornoje (Lindenberg), abgekommener Ort in der Oblast Kaliningrad, Rajon Osjorsk, Russland (bis 1946 Lindenberg, Kreis Königsberg/Samland, Ostpreußen)
 Saosjornoje (Sachalin), Dorf in der Oblast Sachalin, Russland

Siehe auch:
 Saosjornaja, Saosjorny (Begriffsklärung), Saoserne